Rošini – località del comune di Torre-Abrega, nell'Istria croata.

Persone 
 Carlo Rosini (1748-1836) – un vescovo cattolico e filologo italiano, nominato da papa Pio VI.
 Emilio Rosini (1922-2010) – avvocato, politico e docente italiano.
 Giovanni Rosini (1776-1855) – un poeta, romanziere, drammaturgo critico d'arte e professore italiano.
 Luca Rosini (n. 1977) – giornalista, regista e conduttore televisivo italiano.
 Mario Rosini (n. 1963) – musicista e cantante italiano.

Altro 
 Collezione Rosini Gutman – collezione d'arte moderna e contemporanea.

Pagine correlate 
 Rosin
 Rosina
 Rossini